Bolan Boogie –  album musicale dei T. Rex
 Marc Bolan – cantante, chitarrista e compositore inglese
 Rachel Bolan – bassista statunitense
 Passo Bolan – valico montano nella provincia del Belucistan, Pakistan